Bukateja (Balapulang)
 Bukateja (Bukateja)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing